Superb или Superbe (произошло от сложения слов Super beautiful) — разговорное, ранее даже сленговое прилагательное, использующееся как в английском, во французском, и даже в немецком языках, которое можно перевести на русский язык как: «Превосходный», «Превосходное», «Превосходно» или «Совершенство», или «Очень, очень прекрасно».

Superb может относиться к:
 HMS Superb — одиннадцать кораблей Королевского флота Великобритании которые назывались HMS Superb, или HMS Superbe .
 Škoda Superb — легковой автомобиль класса D, выпускаемый чешским автопроизводителем Škoda Auto с 2001 года.
 Škoda Superb (1934—1949) — полноразмерный автомобиль представительского класса, который производился чехословацким автопроизводителем ASAP с 1934 по 1949 год.
  — железнодорожный вагон изготовленный компанией Пульман, которым пользовался президент США Уоррен Гардинг в 1920-х годах.
  — широко распространенный сорт кустарника Гревиллеи.

Superbe может относиться к:
  — река в департамент Верхняя Сона, на востоке Франции.
  — двенадцать кораблей ВМС Франции носили название Superbe («Супёрб»).

См. также 
 Super (значения)
 Beautiful